Osoby o tym nazwisku:
 Karen Hækkerup – duńska polityk
 Nick Hækkerup – duński polityk, prawnik i samorządowiec